3 miejscowości w Polsce: 
 Smardzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa 
 Smardzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Smardzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice